

Muziek
 Love (band), een Amerikaanse psychedelische-rockband rond zanger Arthur Lee
 Love (album), de soundtrack van Love, een show van het Cirque du Soleil
 Love (Angels & Airwaves), een album van Angels & Airwaves
 Love (Aztec Camera), een album van Aztec Camera
 Love (The Cult)
 Love (DramaGods)
 Love (Edyta Bartosiewicz)
 Love (Flipper)
 Love (Foetus)
 Love (Inhabited)
 Love (Inna), nummer
 Love (The Juliana Theory)
 Love (K-Ci en JoJo)
 Love (Love)
 Love (Makes Me Do Foolish Things), nummer van Martha & the Vandellas
 Love (Mika Nakashima)
 Love (Rosemary Clooney)
 Love (S.E.S.)
 Love (Thalía)
 Love (Wallace Collection), een nummer van de Wallace Collection

Film en televisie 
 Love (1919), met Fatty Arbuckle
 Love (1927), een Amerikaanse stomme film uit 1927 onder regie van Edmund Goulding
 Love (1971), door Károly Makk
 Love (1982)
 Love (1991), met Salman Khan
 Love (2005), door Vladan Nikolic
 Love (Indonesische film uit 2008), door Kabir Bhatia
 Love (Bengaalse film uit 2008)
 Love (2011), door William Eubank
 Love (2012), een Franstalige film van Michael Haneke
 Love (2015), een Amerikaanse film
 Love (2016), een Amerikaanse televisieserie
 Love (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie

Personen
 Bessie Love, een Amerikaans actrice
 Courtney Love, een Amerikaans zangeres
 J.P. Love, een Zweeds pornoacteur
 John Love, een Rhodesisch autocoureur
 Kermit Love, een Amerikaans poppenspeler en acteur
 Vágner Love, een Braziliaans voetballer
 Arsenio Cabungula, een Angolees voetballer ook wel Love genoemd
 Jennifer Love Hewitt, een Amerikaans actrice

Overig 
 Love (beeld), een popartsculptuur van Robert Indiana 
 Love (show), een show van het Cirque du Soleil
 Love (strip), een Franse stripreeks
 Løve, een plaats in Denemarken
 Lõve (Tõrva), een plaats in Estland, gemeente Tõrva
 Lõve (rivier), een rivier in Estland
 Love County, een county in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Love Parade, een techno-evenement dat oorspronkelijk in Berlijn werd georganiseerd
 RTV L.O.V.E., Lokale Omroep Volendam Edam